Ногейра-ду-Краву (Олівейра-де-Аземейш) — парафія.
 Ногейра-ду-Краву (Олівейра-ду-Ошпітал) — парафія.